„Барби в Рапунцел“ () е американски анимационен филм от 2002 г. Той е вторият филм от поредицата Барби. Филмът излиза на VHS и DVD през 1 октомври 2002 г.

Външни препратки

Синхронен дублаж 

Анимационни филми от 2002 година
Барби